Бразильский кустарниковый филодриас () — ядовитый вид змей семейства ужеобразных рода филодриасы. Латинское название дано в честь немецкого натуралиста Игнаца фон Ольферса.

Описание 

Бразильский кустарниковый филодриас достигает 1—1,5 м в длину. Спина зелёная, брюхо желтоватое.

По середине тела проходит 19 рядов чешуй. Спинные чешуи гладкие. Ядовитый вид.

Поведение 
Бразильский кустарниковый филодриас большую часть времени проводит на деревьях, но может также охотиться на земле. Ведёт дневной образ жизни, но поздним вечером отмечалось брачное поведение.

Ареал 
Вид встречается на большей части Южной Америки, включая Бразилию, Перу, Боливию, Парагвай, Уругвай, Аргентину, Колумбию, Французскую Гвиану и Венесуэлу.

Местообитание 
Обитает в серрадо, каатинга, в лесах, перелесках и рестинга.

Питание 
Питается преимущественно грызунами, ящерицами, земноводными и птицами, особенно птенцами. Могут также питаться другими змеями, включая таких же крупных, как они сами.

Подвиды 
 Philodryas olfersii herbeus (Wied, 1825)
 Philodryas olfersii latirostris (Cope, 1862)
 Philodryas olfersii olfersii (Lichtenstein, 1825)

Примечания

Ссылки 
 Lichtenstein, [M.]H. 1823. Verseichniss der Doubletten des zoologischen Museums der Königl. Universität zu Berlin nebst Beschreibung vieler bisher unbekannter Arten von Säugethieren, Vögeln, Amphibien und Fischen herausgegeben. Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften. (T. Trautwein, Printer.) Berlin. x + 118 pp. + one plate. (Coluber olfersii, pp. 104—105.)
 
 И. С. Коршунов, К вопросу о репродуктивной биологии змей рода Philodryas Wagler, 1830 (Colubridae, Xenodontinae) // Научные исследования в зоологических парках. Выпуск 20, стр. 25-28. 2006. Москва

Филодриасы
Пресмыкающиеся Южной Америки
Животные, описанные в 1823 году